Бревард — округ у штаті Флорида
 Бревард — місто у штаті Північна Кароліна
 11678 Бревард — астероїд головного поясу